

Letteratura 
 Casco d'oro, romanzo del 1936 di Alessandro Varaldo

Cinema 
 Casco d'oro (Casque d'or) – film del 1952 diretto da Jacques Becker

Musica 
 Casco d'oro – soprannome di Caterina Caselli
 Casco d'oro – album di Caterina Caselli del 1966

Sport 
 Casco d'oro – premio annuale automobilistico assegnato dalla rivista Autosprint 
 Guldhjälmen (Casco d'oro) – premio annuale assegnato al miglior giocatore di hockey su ghiaccio del campionato svedese